Лоссиус () — немецкая фамилия:

 Лоссиус, Иоганн Христиан (1743—1813) — немецкий философ.
 Лоссиус, Иоханнес (1842—1882) — эстонский историк и библиотекарь.
 Лоссиус, Каспар Фридрих (1753—1817) — немецкий пастор, педагог и писатель.
 Лоссиус, Лука (1508—1582) — немецкий лютеранский богослов, педагог и гимнолог периода Реформации.